

Източници 

Грузия